Склепіння
 Купол — в архітектурі
 Купол — в геології
 Купол — в математиці
 Купол — парашут

Топоніми 
 Купол — гора (2500 м), в горах Руан на острові Земля Олександра I (Антарктика)
 Купол А — льодовиковий купол (4091 м) Антарктичного плато (Антарктида)